Вортингтон има више значења:
 Вортингтон (Ајова)
 Вортингтон (Западна Вирџинија)
 Вортингтон (Индијана)
 Вортингтон (Кентаки)
 Вортингтон (Минесота)
 Вортингтон (Мисури)
 Вортингтон (Охајо)
 Вортингтон (Пенсилванија)